

Cinema
 La fine (How It Ends) – film del 2018 diretto da David M. Rosenthal

Letteratura
La fine – novella scritta da Samuel Beckett nel 1955.
 La fine – romanzo del 2006 scritto da Lemony Snicket.

Musica 
 La fine – brano musicale di Nesli del 2009
 La fine – singolo di Tiziano Ferro del 2011
 La fine – singolo dei Måneskin del 2022